Горук — прізвище.

Відомі носії 
 Горук Василь Іванович (1920—1948) — український військовик, діяч ОУН, лицар Срібного хреста заслуги УПА.
 Горук Назар Віталійович (*1980) — український громадський діяч.
 Горук Семен Васильович (1873—1920) — журналіст, отаман Легіону Українських Січових Стрільців і Української Галицької Армії.